Чемпіонат світу з важкої атлетики 2013 пройшов у Вроцлаві, Польща з 16 по 27 жовтня 2013 року.

Медальний залік

Малий медальний залік
Враховуються медалі тільки  за загальними результатами в одній ваговій категорії

Великий медальний залік
Враховуються медалі в  ривку, поштовху, а також загалом

Змагання

Чоловіки

Жінки

Примітки 

Спортивні змагання у Варшаві
Чемпіонати світу з важкої атлетики
Спортивні події 2013
Жовтень 2013